Ливенское — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. До 2015 года входил в состав Алексеевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на северо-востоке Калининградской области, на правом (северном) берегу реки Шешупа (напротив расположенного на левом (южном) берегу посёлка Тимофеево, административного центра б.Алексеевского сельского поселения), в 18 км к юго-востоку от города Немана, в 13 км к северо-западу от районного центра, города Краснознаменска.

Население

История 
В 1938 году властями гитлеровской Германии название Гальбрастен было изменено на германизированный вариант Драйфурт в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

В 1946 году населённый пункт Драйфурт был переименован в посёлок Ливенское. Русское название дано по предложению переселенцев из Ливенского района Орловской области, получившего, в свою очередь, название от своего административного центра, старинного русского города Ливны.

Достопримечательности 
 Памятник погибшим в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов, был установлен в 1920-е годы, утрачен после 1945 года, восстановлен в 1985 году местным жителем Ю.Н. Соловьевым на прежнем месте.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района